L'expression allemande hausmann désigne de nos jours une personne de genre masculin effectuant des travaux domestiques (:de:Haus- und Familienarbeit) dans un ménage.

Il existe d'anciennes significations de ce nom :
 constructeur ( – ) en région nord-ouest, voir aussi ( Allemande.
 propriétaire de maison ( Hausherr) ou habitant possédant son propre ménage ( – ).
 propriétaire (bailleur) de maison ou de terrain ( Pächter ou  Beliehener ( Lehnsmann) ( – ).
 « père de famille » (allemand Ehemann,  Haushaltsvorstand)

Les noms Hausmann, Hausman, Haussmann, Haussman (Haußmann) ou Hauszmann sont devenus des patronymes notamment porté par :

Hausman 

 Alice Hausman (1942 – ), femme politique américaine du Minnesota
 Casper Herman Hausmann (1653 – ), général, vicomte et marchand de bois dano-norvégien, 
 Daniel M. Hausman (1947 – ), philosophe en économie américain
 Jerry Allen Hausman (1946– ), économétricien américain,
 test d'Hausman, test statistique en économétrie, nommé d'après lui
 Michael Hausman (? – ), percussionniste et directeur américain, cofondateur de United Musicians
 René Hausman (1936-2016), artiste et écrivain de bandes dessinées belge
 Thomas "Tom" Matthew Hausman (1953 - ), joueur de baseball américain
 Michele LaMontagne Hausman (? – ), artiste californienne

Hausmann 

 Christian Hausmann (1963 – ), joueur de football allemand
 Clemens "Clem" Raymond Hausmann (1919 – 1972), pitcher dans l'équipe “ Major League Baseball ”

  (1972 – ), acteur allemand
 Fany Hausmann (1818 – 1862), poète
  (1818 – 1877), membre du Reichstag 
 Friedrich Christoph Hausmann (1860 – 1936), sculpteur germano-autrichien
 Friedrich Karl Hausmann (1825 - 1886), peintre allemand
  (1945 – ), enseignante allemande en  Altphilologie et  histoire, traductrice et auteur 
 George Hausmann (? – ), joueur de Major League Baseball  
 Gottfried Hausmann (1906 – 1994), éducateur allemand (de)
 Heinz Hausmann (1941), homme politique allemand (CSU) (de)

 Jens Hausmann (1965 – ), musicien allemand, guitariste, compositeur et journaliste (de)
 Johann Friedrich Ludwig Hausmann (1782 – 1859), minéralogiste allemand 
 Julie von Hausmann (1826 – 1901), poétesse germano-balte (de)
 Jürgen B. Hausmann (? - ), pseudonyme de Jürgen Beckers, artiste de cabaret et comédienne allemande

 Karl Heinz Hausmann (1952 – ), homme politique allemand du SPD (de)
 Kriemhild Hausmann (1934 – ), athlète allemande (de)

 Larry Hausmann (? – ), joueur américain de football

 Manfred Hausmann (1898 – 1986), sculpteur allemand (de)

 Nicolaus Hausmann (c.1479 – 1538) théologien et réformateur évangélique allemand (de)

 Peter Hausmann (1951 – ), homme politique allemand (CSU) (de)

 Raoul Hausmann (1886– 1971), sculpteur dadaïste et écrivain allemand
 Ricardo Hausmann (? – ), ancien ministre du Venezuela et professeur à Harvard
 Roland Hausmann (1901 – 1958), marchand et homme politique autrichien (:de:VdU)
 Robert Hausmann (1852 – 1909), violoncelliste allemand
 
 Rudolf Hausmann (1954 – ), homme politique allemand (SPD) (de)
 Rudolf Hausmann (1929 – ), physicien et généticien germano-brésilien  (de)
 Sahra Hausmann (1973 – ), joueuse de handball de l'équipe norvégienne

 Theodor Hausmann, OSB (1963 – ), abbé de l'Abbaye Saint-Étienne d'Augsbourg depuis 2009 

 Ulrich Hausmann (1917 – 1996), archéologue allemand (de)

 Willi Hausmann (1942 – ), homme politique allemand (de)

 The Theodore Hausmann Estate, site historique à Vero Beach, Floride

 16524 Hausmann (1991 BB3), un astéroïde de la ceinture principale, découvert en 1991

Haussmann 

 Alajos Hauszmann (1847 – 1926), architecte hongrois d'origine bavaroise
 Auguste Haussmann, membre de la chambre de commerce de Mulhouse, et premier homme d’affaires français à visiter Hong Kong en 1844
 Elias Gottlob (Gottlieb) Haussmann (Haußmann, Hausmann) (1695 – 1774)
 Emil Haussmann, officier SS allemand
 Georges Jean Victor Haussmann (1847-1902), homme politique français
 Georges Eugène Haussmann ou « Baron Haussmann » (1809 – 1891), préfet de Paris
 Travaux haussmanniens, nom des  transformations de Paris sous le Second Empire 
 Boulevard Haussmann, un boulevard de Paris
 Gare Haussmann - Saint-Lazare, une station du RER parisien
 Hans (Heinrich) Haußmann (1900 – 1972), joueur de hockey allemand
 Hermann Haußmann (1879 – 1958), Verwaltungsjurist allemand (DDP) (de)

 Jean-Michel Haussmann (1749 – 1824), chimiste et manufacturier alsacien
 John Houseman, né Jacques Haussmann (1902 – 1988), acteur et producteur de cinéma américain
 Jiří Haussmann (1898 – 1923), poète tchèque (de)
 Michael Haussman (? – ), directeur, écrivain et producteur américain (musique, vidéo, film, publicité)
 Nicolas Haussmann (1760-1846), homme politique français 
 Schuyler "Sky" Haussmann, caractère de fiction, fils de Titus Haussmann
 Sybille Haußmann (1960 – ), femme politique allemande (Alliance 90 / Les Verts) (de)

 Valentin Haussmann (circa 1565/1570 – circa 1614), compositeur allemand (de)

Dynasties de Haußmann 

Deux grandes familles portent le nom de Haußmann.

La première d'entre elles est originaire de Bad Tennstedt en Thuringe ; ce sont les descendants du sculpteur Hans Haussmann (1582 – 1636). L'un des membres de cette branche s'installa à Colmar, et fut l'ancêtre du préfet de Paris, le baron Georges Eugène Haussmann (1809 – 1891).

Haußmann de Oberboihingen 

La seconde grande famille, les Haußmann de Oberboihingen (de) est une famille wurtembergeoise de Reudern (de) (de nos jours, un quartier de Nürtingen) près de Oberboihingen (près de Stuttgart, dans le Bade-Wurtemberg). Le plus ancien membre connu est un certain Boihingen, Hans Haußmann (vers 1450 – avant 1526). 

 Julius Haußmann (1816 – 1889), homme politique allemand (de)
 Conrad Haußmann (1857 – 1922), homme politique allemand (de)
 Erich Haußmann (1900 – 1984), acteur allemand (de)
 Wolfgang Haußmann (1903 – 1989), homme politique allemand (de)
 Albert Haußmann (1930 – ), employeur allemand dans la région de Esslingen
 Edzard Haußmann (1935 – ), acteur allemand (de) ∞ Doris Haußmann, styliste en costumes
 Helmut Haussmann (1943 – ), homme politique allemand (de)
 Ursula Haußmann (1953 – ), femme politique allemande (de)
 Eberhard Haußmann (1958 – 2006), ethnologue allemand
 Leander Haußmann (ou bien Haussmann) (1959, Quedlinburg – ), acteur allemand, directeur de théâtre et de film

Voir aussi 
 Hausmannstätten, une commune autrichienne, 
 Hausmannite, un oxyde de manganèse,
 , page d'homonymie de patronyme
 Werner Haussmann : Das Haussmann Buch. Nürtingen, 1994,

Références 

Patronyme allemand
Patronyme germanique
Homonymie de patronyme